Band of Joy peut désigner :

 Band of Joy, album de Robert Plant sorti en 2010
 , groupe de rock britannique